Шаолинь:

 Шаолинь — буддистский монастырь в центральном Китае (провинция Хэнань, г. Дэнфэн). 
 Шаолинь — художественный фильм Бенни Чана в жанре боевика.